Canate (; ) é um sistema de gestão de água utilizado para garantir um fornecimento estável de água em centros populacionais humanos e prover irrigação em regiões situadas em climas áridos, semi-áridos ou quentes. Os canates também são conhecidos como 'kārīz ou kārēz (do persa كاريز) no Irã, Afeganistão, Paquistão e Ásia Central, kahan (do persa کهن), khettara, no Marrocos, galería, na Espanha, falaj, nos Emirados Árabes e Omã, kahn, em balúchi e foggara ou fughara''' no Norte da África. Na Ásia e no Norte da África ainda podem ser conhecidos como kakuriz, chin-avulz, e mayun. O termo qanat também pode ser transliterado como kanat, khanat, kunut, kona, konait, ghanat e ghundat.

A tecnologia dos canates teria sido desenvolvida pelos persas em algum ponto do primeiro milênio a.C., e de lá se espalhou lentamente para o ocidente e o oriente.

O valor de um canate está diretamente associado à qualidade, volume e regularidade de seu fluxo de água. Historicamente, boa parte da população do Irã e de outros países áridos da Ásia e do Norte da África dependeram da água dos canates; os centros populacionais correspondiam às áreas onde a construção de canates era possível. Embora seu custo fosse elevado, o ganho a longo prazo que ele trazia à comunidade e, consequentemente, ao indivíduo ou grupo de indivíduos que investia em sua construção e manutenção, era de grande valor.

UNESCO
Foi inscrito como Patrimônio Mundial da UNESCO em 2016 por: "prover um testemunho excepcional das tradições culturais e civilizações em áreas de deserto com clima árido." Bibliografia 
English, Paul Ward, The Origin and Spread of Qanats in the Old World, in Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 112, nº 3 (21 de junho de 1968), pp. 170–181, (at JSTOR)

{{citar periódico |autor=Madani K  |título=Reasons behind Failure of Qanats in the 20th Century |jornal=World Environmental and Water Resources Congress 2008 |páginas=1–8 |ano=2008 |doi=10.1061/40976(316)77 |url=http://scitation.aip.org/vsearch/servlet/VerityServlet?KEY=ASCERL&smode=strresults&maxdisp=25&possible1=Madani%2C+Kaveh&possible1zone=author&OUTLOG=NO&aqs=true&viewabs=ASCECP&key=DISPLAY&docID=1&page=0&chapter=0&aqs=true }}
Hadden, Robert Lee. 2005. "Adits, Caves, Karizi-Qanats, and Tunnels in Afghanistan: An Annotated Bibliography," US Army Corps of Engi, Army Geospatial Center.
Ozden, Dursun. Anatolian Water Civilization & Anatolian Karizes-Qanats, The Documentary Film & Book, 2004-2011. Istambul, Turquia.

Ligações externas 

 Artigo sobre karez em Turpan, Xinjiang, China - WaterHistory.org 
 Editorial sobre karez no Afeganistão - World Wildlife Fund 
 Qanat - Livius.org
 Centro Internacional para Qanats e Estruturas Hidráulicas Históricas
 The origin and spread of qanats in the Old World - PW English, in Proceedings of the American Philosophical Society, volume 112, número 3, 21 de junho de 1968.
  Carlo Trabia: “Kanats of Sicily”, in: Best of Sicily Magazine,  março de 2005
 Visita a um qanat em Ghehi-Isfahan - Hamsayeh.net
 Lynn Teo Simarski, Oman's "Unfailing Springs", 1992, Saudi Aramco World

História do Irão
Sistemas de irrigação
Poços artesianos
Património Mundial da UNESCO no Irão